Elvira Madigan, artista circense dinamarquesa
Elvira Madigan (filme de 1943), dirigido por Åke Ohberg
Elvira Madigan (filme sueco de 1967), dirigido por Bo Widerberg
Elvira Madigan (filme dinamarquês de 1967), dirigido por Poul Erik Møller Pedersen

Desambiguação